Развадовский — фамилия; имеет женскую форму Развадовская.
 Развадовский, Виктор Иосифович (род. 1959) — украинский политик.
 Развадовский, Константин Иванович (1814—1885) — русский военный деятель, генерал от инфантерии